Тетинець — річка в Україні, у Житомирському й Романівському районах Житомирської області. Права притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,9 км.

Розташування 
Бере початок на північному сході від Микільського. Тече переважно на північний захід через урочище Тетинець і на південно-східній околиці Годихи впадає у річку Тетерів, праву притоку Дніпра.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Посилання 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Житомирського району
Річки Романівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці